Ла-Буассє́р-де-Монтегю́, Ла-Буассєр-де-Монтеґю () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південний захід від Парижа, 45 км на південний схід від Нанта, 36 км на північний схід від Ла-Рош-сюр-Іона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 831 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 2170,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Ла-Буассєр-де-Монтегю на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Буассєр-де-Монтегю на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вандея